Claude Bernard Navier, 1756-1793, homme politique français durant la période de la Révolution, père d'Henri Navier ;
 Henri Navier, 1785-1836, ingénieur et mathématicien français, fils de Claude-Bernard Navier ;
 Jean-Claude Navier, 1750-1828, médecin français ;
 Rue Navier ;
 Jérôme Navier, né en 1976, entraîneur de basket-ball français.